Die Büschl Open 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Ismaning. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 22. bis 28. Oktober 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Ismaning